Belli kan syfta på:
 Gioconda Belli,  en nicaraguansk författare, poet och politiker
 Belli (auktor)